Granz ist der Name folgender Orte:

 Granz (Gemeinde Marbach), Katastralgemeinde von Marbach an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich

Granz ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Granz (1880–1937), deutscher Politiker (KPD)
 Caterina Granz (* 1994), deutsche Mittel- und Langstrecken- sowie Crossläuferin
 Marianne Granz (* 1942), deutsche Politikerin 
 Norman Granz (1918–2001), amerikanischer Jazzimpresario
 Ronald Granz (* 1956), deutscher Schriftsteller und Librettist
 Thomas Granz (1918–1989), deutscher Journalist und Redakteur 
 Tobias Granz (1660–1732), deutscher Jurist
 Tony Granz (* 1987), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Grantz
 Grans
 Cranz
 Crantz
 Kranz (Begriffsklärung)
 Krantz